Kaisa-Leena Mäkäräinen (født 11. januar 1983 i Ristijärvi, Finland) er en finsk skiskytte, der har vundet VM i 2011 samt World Cup'en tre gange (2011, 2014, 2018). Hun har deltaget i World Cup'en siden sæsonen 2005/06 og hendes første podieplacering var en 2. plads i 2007 i Pokljuka (Slovenien). Udover en VM-Guldmedalje har Mäkäräinen også vundet én af sølv og fire gange bronze ved VM. Hun blev kåret til årets idrætsperson i Finland 2011. Hun har vundet 25 World Cup-sejre og i alt været på podiet 72 gange.

World Cup resultater 

a.  Indtil 2009-10 sæson, talte IBU ikke en atlets tre dårligste resultater i de samlede VM-scoringer. I 2010-11 sæson blev alle konkurrencer medregnet i World Cup scoringer. Fra og med 2011-12 sæson er de to værste resultater blevet elimineret igen. Så punkterne i "Punkter" kolonnen er repræsenteret efter fradrag, undtagen 2010-11 sæson.
b.  Indtil 2009-10 sæson var det nødvendigt at udelade resultatet af den dårligste konkurrence for det endelige resultat af disciplin World Cup (hvis der var fire disciplin løb eller mere i løbet af sæsonen), så punkterne i "Points" kolonner for Disse sæsoner er repræsenteret efter fradrag af resultatet af den værste konkurrence.

Sportsfolk fra Finland
Skiskytter
Olympiske deltagere for Finland